Signalmeister steht für:
 Signalmeister (Eisenbahn)
 Signalmeister (Schifffahrt)